In questa pagina sono indicati i risultati delle stagioni sportive dei Rangers F.C..

LEGENDA: n/a - competizione all'epoca inesistente; NQ - non qualificatasi; P - Preliminari; R1 - 1º turno; R2 - 2º turno; R3 - 3º turno; R4 - 4º turno; R5 - 5º turno; OF - ottavi di finale; QF - quarti di finale; SF - semifinale; GQ - gruppo di qualificazione.

Note

Bibliografia 

 
Rangers